De Grand Prix-wegrace van Italië 2009 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 31 mei 2009 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Italië